Stati Uniti d'America
 Richwood – città della Parrocchia di Ouachita, Louisiana
 Richwood – CDP della Contea di Gloucester, New Jersey
 Richwood – villaggio della Contea di Union, Ohio
 Richwood – città della Contea di Brazoria, Texas
 Richwood – città della Contea di Nicholas, Virginia Occidentale
 Richwood – città della Contea di Richland, Wisconsin